Balla ima više značenja:
 Balla, Cuneo
 Balla, Padova